Herunga ist der Familienname folgender Personen:

 Tjipekapora Herunga (* 1988), namibische Sprinterin
 Uahekua Herunga (* 1969), namibischer Politiker und ehemaliger Minister